Stoned Raiders — музичний альбом гурту Cypress Hill. Виданий 2001 року лейблом Columbia. Альбом відносять до напрямку реп, хардкор-реп.

Список пісень 
 Intro
 Trouble
 Kronologik (feat. Kurupt)
 Southland Killers (feat. MC Ren & King Tee)
 Bitter
 Amplified
 It Ain't Easy
 Memories
 Psychodelic Vision
 Red, Meth And Bee (feat. Redman & Method Man)
 Lowrider
 Catastrophe
 L.I.F.E. (feat Kokane)
 Here Is Something You Can't Understand (feat. Kurupt)

Альбоми Cypress Hill
Музичні альбоми 2000
Англомовні музичні альбоми